Esta é uma lista de clubes de futebol da Ucrânia.

Primeira Divisão 2009/2010 
Arsenal Kiev
Chornomorets Odessa
Dynamo Kiev
FC Dnipro
FC Mariupol
Karpaty Lviv
 Kryvbas Kryvyi Rih
Metalist Kharkiv
Metalurh Donetsk
Metalurh Zaporizhzhya
 Obolon Kiev
Shakhtar Donetsk
 Tavriya Simferopol
Vorskla Poltava
Zakarpattia Uzhhorod
Zorya Luhansk

Segunda Divisão 2009/2010 
 Arsenal Bila Tserkva
Desna Chernihiv
 Dniester Ovidiopol
 Dynamo-2 Kiev
 Enerhetyk Burshtyn
 FC Lviv
 Helios Kharkiv
 Illichivets Kalinine
 FC Kharkiv
 Krymteplitsia Molodizhne
 Naftovyk-Ukrnafta Okhtyrka
 Nyva Ternopil
 PFC Oleksandria
 PFC Sevastopol
 Prykarpattya Frankivsk
Stal Alchevsk
 Volyn Lutsk
Zirka Kropyvnytskyi

Divisões Inferiores 
 Borysfen Boryspil
 CSKA Kiev
 Dnipro Cherkasy
 Enerhiya Lviv
 FC Kalush
 FC Kremin
 FC Rawa
 Ihroservice Simferopol
 Ikwa Mlyniw
 Knyazha Schaslyve
 Komunalnyk Luhansk
 MFK Mykolaiv
 Nyva Vinnytsya
 Olkom Melitopol
 Spartak Ivano-Frankivsk
 Spartak Sumy
Stal Kamianske
 Volyn Luck

Clubes Futebol